«Средь бела дня»:

 Средь бела дня… — советская криминальная драма 1982 года, основанная на реальных событиях.
 Средь бела дня — остросюжетный боевик режиссёра Мабру Эль Мекри 2012 года.